Меморіальний музей Квітки Цісик у Львові, відкритий 2 квітня 2011 року; 
 Меморіальний музей Квітки Цісик у Лісках на Івано-Франківщині, відкритий 2017 року.